Tanc de gas de grans dimensions.
 Gasòmetre , un aparell dissenyat per a mesurar volums de gasos.

Vegeu també 
 Gasómetro

Referències 

Pàgines de desambiguació